Чу́га (чухания, чуча, чухуния, цуха, гунька) (, , )— мужская верхняя одежда жителей Карпат — русинов, гуралей, лемков, бойков, гуцулов, проживающих на территории Польши, Украины, Венгрии, Румынии, Моравии.

Чуга, своего рода, широкий лемковский плащ из коричневого домотканого шерстяного сукна с фальшивыми рукавами, которые сшивались снизу и служили просторными карманами, с очень длинным воротником, свисающим за плечи до уровня пояса, который, в дождливую погоду или шторм мог быть накинут на голову и служить капюшоном. Обычно, носится накинутым на плечи, как пелерина, достигая середины икры.

Чуга украшается длинными свисающие нитями, бахромой, сплетенной в косы или связанной в мережку, вышивкой. В зависимости от региона чуга отличалась украшением.
   
Была широко распространена среди карпатских лемков и считалась символом достатка.

На Слобожанщине чугой называли длинный кафтан.

Этимология 
чу́га: «долгий кафтан», чуга́й — то же, укр. чу́га, чуга́й, блр. чуга́й, др.-русск. чуга «узкий кафтан», польск. czuha
Из тур.čоḫа, čоkа «сукно», крым.-тат. čukа «сукно», уйг. čögä «одежда» См. чо́ха, чуха́.

См. также 
 Гуня (одежда)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Словарь В. И. Даля
 Сzuha

Верхняя одежда
Украинский национальный костюм
Польский национальный костюм
Венгерский национальный костюм
Культура Словакии
Румынский национальный костюм